Una claveguera és una obertura de petites dimensions feta a una paret situades a parets de doble corona a nivell del terra usada per a deixar pas a les ovelles entre dues tanques dedicades a pastures, donar pas a l'aigua dels corrents superficials. És feta de pedra calcària adobada.

La claveguera es configura com una petita galeria dins la paret a causa de la considerable amplària d'aquesta (1,50 m). Presenta la coberta plana formada per una successió de lloses de grans dimensions. La boca d'ambdós costats, de 47 cm de llum, es allindanada i esta constituïda per les pedres mes elaborades de la paret. Sobre la llinda ja està situada la corona de la paret.

Referències 

Construcció